Даскі́л () — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології:
 Даскіл — цар маріандінів у Малій Азії, син Тантала, батько Ліка. Разом зі своїм сином радо прийняв аргонавтів, що зупинилися у його володіннях на шляху до Колхіди.
 Даскіл — син Ліка, онук Даскіла, провідник аргонавтів.
 Даскіл — лідійський аристократ, батько Гігеса.
 Даскіл — батько Накола, чиє ім'я стало епонімом міста Наколея у Фригії.
 Даскіл — син Періадоса. Його вважають засновником карійського міста Даскілеон на кордоні з Ефесом.

Персонажі давньогрецьких міфів